La detentrice del titolo era Lucie Šafářová, ma è stata sconfitta al secondo turno da Çağla Büyükakçay.

Carla Suárez Navarro ha sconfitto in finale Jeļena Ostapenko con il punteggio di 1–6, 6–4, 6–4.

Teste di serie 
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Angelique Kerber (secondo turno)
  Simona Halep (secondo turno)
  Agnieszka Radwańska (semifinale)
  Garbiñe Muguruza (quarti di finale)
  Petra Kvitová (terzo turno)
  Belinda Bencic (secondo turno)
  Lucie Šafářová (secondo turno)
  Carla Suárez Navarro (campionessa)

 Roberta Vinci (quarti di finale)
 Karolína Plíšková (primo turno)
 Timea Bacsinszky (terzo turno)
 Svetlana Kuznecova (secondo turno)
 Caroline Wozniacki (terzo turno)
 Jelena Janković (secondo turno) 
 Elina Svitolina (primo turno)
 Sara Errani (secondo turno)

Wildcard 

  Fatma Al-Nabhani (primo turno)
  Eugenie Bouchard (terzo turno)

 Çağla Büyükakçay (terzo turno)

Qualificate 

  Kateryna Bondarenko (secondo turno)
  Jana Čepelová (primo turno)
  Kirsten Flipkens (primo turno)
  Ana Konjuh (primo turno)

 Anastasija Sevastova (primo turno)
 Donna Vekić (secondo turno)
 Elena Vesnina (quarti di finale)
 Wang Qiang (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Qatar Total Open 2016
WTA Tour 2016